Анатолий Петрович Пилипчук (, 3 января 1944, Киев, СССР — 1997, Киев, Украина) — советский футболист, нападающий и полузащитник, с 1967 года — мастер спорта СССР.

Биография 
Воспитанник киевской ДЮСШ-1. Выступал на позиции нападающего. Спортивное звание: Мастер спорта СССР с 1967 года.

Лёгкий, быстрый, техничный форвард, склонный к комбинационной игре. Владел хорошо поставленным ударом и умело взаимодействовал с партнёрами.

Играл в командах: «Динамо-2» (Киев), «Динамо» (Киев), «Шахтёр» (Донецк) и «Днепр» (Днепропетровск).

После завершения карьеры стал тренером. Среди его воспитанников — Виктор Мороз.

Умер в 1997 году в Киеве.

Достижения 
 Чемпион СССР 1968 года.
 Включался в список 33-х лучших футболистов Украинской ССР: в 1965 году — третий, в 1966 году — второй.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Віктор Мороз: «Не знаю, чим би займався окрім футболу. Але робив би це добре»  

Мастера спорта СССР
Футболисты СССР
Игроки ФК «Динамо-2» Киев
Игроки ФК «Динамо» Киев
Игроки ФК «Шахтёр» Донецк
Игроки ФК «Днепр» Днепр
Футбольные тренеры СССР